Граф де Сантьяго-де-Калимайя — испанский дворянский титул. Он был создан 6 декабря 1616 года королем Испании Филиппом III для Франсиско Альтамирано и Веласко, коррехидора Мехико, генерал-капитана Гватемалы и президента Королевской аудиенсии Гватемалы.

Графы де Сантьяго-де-Калимайя, будучи потомками Мигеля Лопеса де Легаспи (1502—1572), получили наследственное звание главного аделантадо Филиппинских островов, ссылаясь на то, что они являются наследниками первооткрывателей и завоевателей Филиппин.

Название маркизата происходит от названия муниципалитета , современный штат Мехико, республика Мексика.

Титул был восстановлен в 1923 году королем Испании Альфонсо XIII для Марии Терезы Лосада и Гонсалес де Вильялас, которая стала 13-й маркизой де Сантьяго-де-Калимайя. Нынешней владелицей титула является Мариам Борес и де Уркихо, 15-я маркиза де Сантьяго-де-Калимайя.

Графы де Сантьяго-де-Калимайя

История графов де Сантьяго-де-Калимайя 
Предки графов де Сантьяго-де-Калимайя заключали браки с домам Манрике де Лара, графами де Монтеррей и Кастаньеда, а также с королевской семьей Кастилии. Луис де Веласко и Руис де Аларкон (1511—1564), вице-король Новой Испании (1550—1564), женился на Анне де Кастилья и Мендоса, которая вела своё происхождение от короля Кастилии Педро I Жестокого.

Одна из линий дома Веласко переселилась в Америку с назначением в 1590 году вице-королем Новой Испании Луиса де Веласко и Кастилья (1534—1617), который также был кавалером престижного Ордена Сантьяго. 6 декабря 1616 года король Испании Филипп III пожаловал титул графа де Сантьяго-де-Калимайя дону Фернандо де Альтамирано и Веласко, супруга внучки вице-короля Новой Испании Луиса де Веласко.

Графы построили знаменитый дворец графов де Сантьяго-де-Калимайя, в котором сегодня располагается музей Мехико. Они также владели асьендой Саканго, в которой сейчас находится зоопарк Саканго в Калимайе, штат Мехико.

 Фернандо Гутьеррес де Альтамирано и Веласко де Ирсио и Кастилья (1589 — 28 марта 1657), 1-й граф де Сантьяго-де-Калимайя. Сын Хуана Гутьерреса Альтамирано Осорио де Кастилья (ок. 1560 — ок. 1610) и Марии Веласко Ирсио Мендосы.
 Супруга — Мария де Веласко и Ибарра (ок. 1580—1646), дочь Франсиско де Веласко Ирсио и Мендосы и Марианны Изабель де Ибарра и Веласко. Ему наследовал их сын:

 Хуан Гутьеррес де Альтамирано и Веласко (1616 — 18 мая 1661), 2-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.
 Супруга — Луиза де Альбронос Легаспи и Акунья (1619—1653), дочь Гарсии Лопеса де Легаспи и Альбронос и Марии Ортис де Ораа. Ему наследовал их сын:

 Фернандо Луис Гутьеррес де Альтамирано и Легаспи (1 марта 1640 — 15 июля 684), 3-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.
 Супруга — Мария Изабель де Вильегас и Кастилья (? — 1695), дочь Диего Вильегаса Сандоваля и Франсиски Осорио Кастилья Сервантес. Ему наследовал их сын:

 Хуан де Альтамирано и Вильегас (1669—1698), 4-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.
 Супруга — Тереза Франсиска Гертрудис Уртадо де Мендоса и Видарте (1679—1704), дочь Педро Уртадо де Мендоса и Вальехо и Марии Хасинты де Видарте-Пардо де Ларго и Родригес-Понсе Рентериа. Ему наследовал их сын:

 Фернандо де Альтамирано и Мендоса (20 июля 1697—1698), 5-й граф де Сантьяго-де-Калимайя. Скончался в младенчестве. Ему наследовал его родной дядя, брат отца:

 Николас де Альтамирано и Вильегас (3 августа 1675 — 28 декабря 1721), 6-й граф де Сантьяго-де-Калимайя, 6-й маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга.
 Супруга — Мария Горраес Бомонт де Наварры Луна и Арельяно (1688—1712), дочь Теобальдо Антонио Горраеса Бомонта де Наварры Лопеса Мурильяса и Хуаны д Луана и Арельяно Альтамирано.
 Супруга — Мария Микаэла де Падилья и Эстрада, дочь Хуана Ильдефонсо де ла Падилья и Гомес Арратиа, 2-го маркиза де Санта-Фе-де-Гуардиола, и Микаэлы Грегории де Эстрада и Нуньо де Кастро. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Хуан Хавьер Хоакин Гутьеррес Альтамирано де Веласко и Горраес (17 апреля 1711 — 17 июня 1752), 7-й граф де Сантьяго-де-Калимайя, 7-й маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга.
 Супруга — Анна Мария Уррутиа де Вергара и Лопес де Перальта (1715—1739), дочь Диего Альфонсо Лопеса де Перальты и Уррутиа и Франсиски Каталины Херонимы Лопес де Перальта и Луйаондо и Бермео, 1-й маркизы де Сальватьерра. Ему наследовал его сын:

 Хуан Лоренсо Гутьеррес Альтамирано де Веласко и Уррутиа де Вергара (10 августа 1733 — 9 октября 1793), 8-й граф де Сантьяго-де-Калимайя, 8-й маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга, 3-й маркиз де Сальватьерра-де-Перальта.
 Супруга — Барбара де Овандо и Риваденейра (1732—1772), дочь Кристобаля де Овандо Касерес а и Родригеса де Ледесмы и Себастианы Хосефы де Риваденейра и Самано.
 Супруга — Мария Ясинта де Вильявисенсио и Давалос, дочь Мануэля Нуньеса де Вильявисенсио и Ороско и Марии Магдалены Давалос Бракамонте и Эспиноса де лос Монтерос. Ему наследовала его дочь от первого брака:

 Мария Хосефа Изабель Гутьеррес Альтамирано де Веласко и Овандо (8 июля 1763 — 3 марта 1802), 9-я графиня де Сантьяго-де-Калимайя, 9-я маркиза де Салинас дель Рио Писуэрга, 4-я маркиза де Сальватьерра-де-Перальта. Не была замужем и не оставила детей. Ей наследовала её младшая сестра:

 Анна Мария Гутьеррес Альтамирано де Веласко и Овандо (22 июля 1766 — 8 января 1809), 10-я графиня де Сантьяго-де-Калимайя, 10-я маркиза де Салинас дель Рио Писуэрга, 7-я маркиза де Сальватьерре-де-Перальта.
 Супруг — Игнасио Леонель Гомес де Сервантес и Падилья (1762—1812), 9-й маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга, сын Хосе Леонеля гомеса де Сервантеса и Нуньо де Кордовы и Марии де ла Лус Хосефы де Падильи и Гомес де Сервантес. Ей наследовал их сын:

  (14 мая 1786 — 3 декабря 1856), 11-й граф де Сантьяго-де-Калимайя, 11-й маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга.
 Супруга — Марианна де Мичаус и Ороквайета (1787—1811), дочь Мартина Анхеля Мичауса и Аспироса и Мануэлы Ороквайеты Санчес Гуэрра.
 Супруга — Анна Мария Антония Хосефа Оста и де ла Котера (1788 — ?), дочь Хуана Казимиро де Осты и Мускиса и Марии Хосефы де ла Котеры и Кальво де ла Пуэрта, 3-й маркизы де Ривас-Качо. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Хосе Хуан де Сервантес и Мичаус (1810—1870), 12-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.
 Супруга — Амада Пльего и Гонсалес. Ему наследовал их сын:

 Антонио де Падуа де Сервантес и Пльего, 13-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.

Креация восстановлена королем Испании Альфонсо XIII в 1923 году:

 Мария Тереза Лосада и Гонсалес де Вильялас (29 марта 1886—1967), 13-я графиня де Сантьяго-де-Калимайя, 7-я маркиза де Олиас, 5-я маркиза де Отеро, 3-я маркиза де Сан-Фелипе-эль-Реаль-де-Чили, 7-я маркиза де Зарреаль, дочь Анхеля Педро де Лосады и Фернандеса де Льенкреса, 3-го маркиза де лос Кастельонес, и Марии дель Дульче Номбре Гонсалес де Вильялас и Фернандес де Веласко.
 Супруг — Луис Каэтано де Уркихо и Уссиа (1881—1956), 1-й маркиз де Амуррио. Ей наследовал в 1943 году их сын:

 Хавьер дле Уркихо и Лосада (2 июля 1918 — 28 июня 1995, 14-й граф де Сантьяго-де-Калимайя.
 Супруга — Мария дель Кармен Гомес-Асебо и Сильвела (1917—2012), дочь Хуана Гомеса-Асебо и Модета и Марии дель Кармен Сильвелы и Кастельо, 1-й маркизы де Сурхена. Их дочь, Мария дель Кармен де Уркихо и Гомес-Асебо, 2-я маркиза де Сурхена, вышла замуж за Матиаса Бореса и Саиса, маркиза де Ариньо. Хавьеру наследовала его внучка:

 Мириам Борес и де Уркихо (род. 20 января 1978), 15-я графиня де Сантьяго-де-Калимайя.

Генеалогическая таблица 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Маркиз де Салинас дель Рио Писуэрга
 Маркиз де Сальватьерра-де-Перальта

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.
 Ricardo Ortega y Pérez Gallardo (1908). Historia genealógica de las familias más antiguas de México, Volumen 2. Imprenta de A. Carranza y hijos.

Графы Испании